Curzio Malaparte (1898-1957), écrivain italien
 Villa Malaparte, villa de l'écrivain, sise sur l'île de Capri
 (3479) Malaparte, astéroïde de la ceinture principale, nommé en son honneur